Аполлон Волков:
 Волков, Аполлон Андреевич (1739—1806) — генерал-поручик, сенатор.
 Волков, Аполлон Николаевич (1819—1896) — русский государственный деятель, вятский и пензенский губернатор.